Великоплавучанский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великая Плавуча.

История 
 1530 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великая Плавуча 
 с. Цицоры

Примечания